Gutkeled nembeli Báthori-család ecsedi ága
 ecsedi Báthori György (?–1534) főlovászmester, somogyi főispán, Báthori András (†1495) és Drágffy Julianna fia 
 bátori (ecsedi) Báthori György (?–1570), Báthori András tárnokmester (†1534) és Rozgonyi Kata fia, Báthori István országbíró (†1605) és Báthori Erzsébet apja